Le marché Saint-Martin est le nom porté par deux marchés couverts de Paris  :
 un marché construit en 1816, disparu ;
 un marché construit en 1854, toujours en activité.